Ефремов, Виктор:
 Ефремов, Виктор Кириллович (1916 — 1944) — подпольщик в годы Великой Отечественной войны.